Il singolare del Cincinnati Masters 2000 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Enqvist ha battuto in finale Tim Henman 7–6 (7–5), 6–4.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Cincinnati Masters 2000
ATP Tour 2000